Lumsdaine ist der Familienname folgender Personen:

 David Lumsdaine (* 1931), australischer Komponist
 Leon Lumsdaine (1923–1966), britischer Moderner Fünfkämpfer